Лептури́ни (Lepturinae Latreille, 1802) — підродина з родини жуків-вусачів, що налічує близько 2,5 тис. видів. Лептурини здебільшого розповсюджені у північній півкулі — найбільша кількість видів представлена у Євразії, дещо менше у Північній Америці, Африці та Океанії. Австралія та Південна Америка є бідними у відношенні підродини Лептурини.

Морфологія

Імаго 
Голова спрямована донизу під гострим кутом, відносно осі тіла, який ніколи не досягає 90°. Позаду скронь дуже добре виражена широка шиєподібна перетяжка, а скроні сильно виступають за очима. Лоб видовжений, по обидві сторони якого, між очима, кріпляться вусики. Очі виїмчасті, ниркоподібні, дуже рідко округлі. Верхні щелепи, на внутрішній поверхні, мають зачаткову війчасту перетинку. Останній членик нижньощелепних щупалець на верхівці затуплений або косо зрізаний. Тазики передніх кінцівок завжди конічні і різко відступають над диском передньогрудей. Западини передніх тазиків відкриті.

Личинка 

Тіло личинки сплющене у дорзо-вентральному напрямку, витягнуте, м'ясисте, білого забарвлення.

Голова широка — поперечна, заокруглена збоків, не втягнена у передньогруди. Сконево-тім'яні частки з'єднані між собою на дорзальній стороні в одній точці, або за допомогою дуже короткого шва. Потилицевий отвір суцільний і не розділений навпіл, як у прионін. На передньому краї лобу відсутні зазубрені кілі чи вирости. Вусики дуже короткі — 2-3 членикові. З кожної сторони голови наявні по одному простому (нефасетковому) основному вічку, у примітивних родів можуть бути наявні також і кілька пар додаткових. Гіпостом видовжений, ґула має вигляд довгої вузької білої смужки. Наличник широкий і голий. Верхня губа велика, поперечно-овальної форми.

Передньогруди зі спинної сторони вкриті суцільним щитом — протерґумом, з яскравою помаранчевою смужкою та виїмками на передньому його краї. Терґіти середньо- та задньогрудей розділені між собою Х-подібним швом і вкриті мікроскопічними шипиками.

Ноги розвинуті добре, їх кігтик склеротизований з характерною щетинкою.

Черевце 9-и членикове з черевними ґранульованими мозолями на 1-7 члениках. На мозолях виділяється 2 поздовжні і поперечні боріздки. Епіплеври випуклі з плевральним горбиком. Дихальця овальні, мають кілька крайових камер всередині. У більшості видів на 9-у членику черевця наявні або шип, або гачечки, які допомагають личинці рухатись у, вигризених нею, ходах у зворотному напрямку.

Триби та роди 
Lepturinae включають наступні роди:

Триба Desmocerini:
 Desmocerus

Триба Encyclopini:
 Encyclops
 Leptalia
 Pyrotrichus

Триба Rhagiini (including Oxymirini, Rhamnusiini):
 Acmaeops
 Acmaeopsoides
 Akimerus
 Anisorus
 Anthophylax
 Brachysomida
 Brachyta
 Comacmaeops
 Dinoptera
 Enoploderes
 Evodinus
 Fallacia
 Gaurotes
 Gaurotina
 Gnathacmaeops
 Heffernia
 Lemula
 Macropidonia
 Metacmaeops
 Neanthophylax
 Neorhamnusium
 Oxymirus
 Pachyta
 Pachytella
 Pidonia
 Piodes
 Pseudogaurotina
 Pseudosieversia
 Rhagium
 Rhamnusium
 Rhondia
 Sinopidonia
 Sivana
 Stenocorus
 Taiwanocarilia
 Tomentgaurotes
 Toxotinus
 Xenoleptura
 Xenophyrama

Триба Xylosteini:
 Caraphia
 Formosotoxotus
 Leptorhabdium
 Noctileptura
 Palaeoxylosteus
 Pseudoxylosteus
 Xylosteus

Триба Lepturini:
 Acanthoptura
 Alosternida
 Analeptura
 Anastrangalia
 Anoplodera
 Anoploderomorpha
 Asilaris
 Batesiata
 Bellamira
 Brachyleptura
 Carlandrea
 Cerrostrangalia
 Charisalia
 Chontalia
 Choriolaus
 Corennys
 Cornumutila
 Cosmosalia
 Cribroleptura
 Cyphonotida
 Dokhtouroffia
 Dorcasina
 Elacomia
 Ephies
 Etorofus
 Eurylemma
 Euryptera
 Eustrangalis
 Formosopyrrhona
 Fortuneleptura
 Gnathostrangalia
 Grammoptera
 Hayashiella
 Idiopidonia
 Idiostrangalia
 Ischnostrangalis
 Japanostrangalia
 Judolia
 Judolidia
 Kanekoa
 Katarinia
 Kirgizobia
 Konoa
 Leptochoriolaus
 Leptostrangalia
 Leptura
 Lepturalia
 Lepturobosca
 Lepturopsis
 Lycidocerus
 Lycochoriolaus
 Lycomorphoides
 Lygistopteroides
 Macrochoriolaus
 Macroleptura
 Megachoriolaus
 Meloemorpha
 Metalloleptura
 Metastrangalis

 Mimiptera
 Mimostrangalia
 Mordellistenomimus
 Munamizoa
 Nakanea
 Nanostrangalia
 Nemognathomimus
 Neoalosterna
 Neobellamira
 Neoleptura
 Neopiciella
 Nivellia
 Nivelliomorpha
 Noona
 Nustera
 Ocalemia
 Oedecnema
 Ohbayashia
 Orthochoriolaus
 Ortholeptura
 Pachypidonia
 Pachytodes
 Papuleptura
 Paracorymbia
 Paranaspia
 Paraocalemia
 Parastrangalis
 Pedostrangalia
 Platerosida
 Pseudallosterna
 Pseudoparanaspia
 Pseudophistomis
 Pseudostrangalia
 Pseudotypocerus
 Pseudovadonia
 Pygoleptura
 Pygostrangalia
 Pyrocalymma
 Pyrrhona
 Rapuzziana
 Rutpela
 Saligranta
 Sinostrangalis
 Stenelytrana
 Stenoleptura
 Stenostrophia
 Stenurella
 Stictoleptura
 Strangalepta
 Strangalia
 Strangalidium
 Strangaliella
 Strangalomorpha
 Strophiona
 Trachysida
 Trigonarthris
 Trypogeus
 Typocerus
 Vadonia
 Xestoleptura

Incertae sedis:
 Centrodera (Rhagiini or Xylosteini?)
 Cortodera (Lepturini or Rhagiini?)
 Grammoptera (Lepturini or Rhagiini?)
 Houzhenzia
 Sachalinobia (Rhagiini or distinct tribe Sachalinobiini?)
 Teledapus (distinct tribe Teledapini?)

Фотогалерея

Див. також 
 Прионіни
 Асеміни
 Нецідаліни
 Церамбіціни
 Ляміїни

Примітки

Література 
 Загайкевич І. К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.

 
Вусачі